Khurramabad (Uzbekistan), població a la regió de Fergana a l'Uzbekistan.
 Khurramabad (Iran), ciutat de l'Iran.